Сен-Жиль-де-Крето, Сен-Жиль-де-Крето́, Сен-Жіль-де-Крето (фр. Saint-Gilles-de-Crétot) — муніципалітет у Франції, у регіоні Верхня Нормандія, департамент Приморська Сена.
 Сент-Обен-де-Крето () — муніципалітет у Франції, у регіоні Верхня Нормандія, департамент Приморська Сена.